Один из нас:
 «Один из нас» — роман американской писательницы Уиллы Катер, удостоенный Пулитцеровской премии в 1923 году.
 «Один из нас» — советский односерийный художественный фильм, снятый в 1970 году режиссёром Геннадием Полокой на киностудии Мосфильм.
 «Один из нас» — американо-канадский художественный фильм, снятый в 1997 году режиссёром Дэвидом Виннингом.
 «» — научно-популярная книга норвежской журналистки Осне Сейерстад.

См. также 
 Одна из нас